Кароль Ауэр или Карл Ауэр (, , ; —) — литограф и график, вероятно чешского происхождения, более 20 лет работал в Львове и Галичине.

Биографические сведения 
По происхождению чех. Окончил Венский университет. В 1830-х годах приехал работать во Львов по приглашению владельца типографии Пиллера.

Первые известные литографические работы Ауэра во Львове датированы 1837 годом. Уже с начала 1840-х годов Ауэр создал литографические портреты Болеслава Храброго и Адама Чайковского, а в типографии Петра Пиллера вышли портреты Казимежа Ягеллончика, графа Александра Фредра, митрополита Атаназия Шептицкого, генерала Дверницкого и других выдающихся граждан Австро-Венгерской империи, преимущественно польского происхождения (Т. Ленартовича, В. Залесского, М. Гриневецкого, Н. Куземского).

Там же, в типографии Пиллера, увидели свет виды львовской Ратуши, львовской бойницы — усадьбы львовского куркового братства, ярмарки возле собора Св. Юра, Песочной горы с остатками Высокого Замка, изображены автором с башни ратуши, и других ключевых в структуре города сооружений.

В конце первой половины 19 века Ауэр сделал подборку литографий с видом галицких сел и местечек для альбома «Сборник самых прекраснейших окраин Галиции».

Галерея

Литература 
 Ars longa, vita brevis! // City Life. — 2005. — № 4(11). — Травень.
 Ауер Кароль / / Искусство Украины: Биографический справочник / Под редакцией А. В. Кудрицкого . — К., 1997. — С. 29.

Ссылки 
 Павел Лопата. Произведения искусства, посвященные Львову

Выпускники Венского университета
Графики Украины
Литографы Польши
Художники Львова